Rationell ist:
 als Adjektiv auf Wirtschaftlichkeit bedacht, zweckmäßig, siehe Rationalisierung (Ökonomie)
 ein Geschirrservice aus der DDR, siehe Rationell (Geschirrservice)

Siehe auch:
 Rational
 Rationelle Stenografie